Лукичева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:* Лукичева, Ксения Марселевна — российская журналистка, медиаменеджер, специалист по рекламе и связям с общественностью.
 Смирнова, Екатерина Владимировна (Лукичёва) — казахстанская слаломистка.